Aleksandr Fiódorov puede referirse a: 

 Aleksandr Aleksándrovich Fiódorov, botánico ruso.
 Aleksandr Petróvich Fiódorov, inventor ruso.